Irina Nikolaïevna Belova (née en 1968), heptathlonienne russe
Irina Olegovna Belova (née en 1980), gymnaste rythmique russe